Civitas peut désigner :
 Civitas, un nom féminin latin, formé sur civis : « citoyen » ;
 Civitas, connu aussi sous le nom de France Jeunesse Civitas ou Institut Civitas, un parti politique fondé en , qui a d'abord existé sour le forme d'une association catholique traditionaliste ;
 Civitas, think tank et groupe de pression britannique ;
 Civitas Maxima, une ONG suisse
  réseau initié par l'Union européenne œuvrant pour la promotion de la mobilité durable dans les transports en commun auprès des villes européennes.

Références